Maën – frazione del comune di Valtournenche
 Maën – centrale idroelettrica sul torrente Marmore, nei pressi dell'omonima frazione del comune di Valtournenche
 Maën – lago artificiale situato presso l'omonima centrale idroelettrica, nei pressi dell'omonima frazione del comune di Valtournenche.